Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2011 для зоны УЕФА — турнир, прошедший в Бибионе (Италия) с 11 по 18 июля 2010 года. Он определил пятёрку команд, вышедших в финальную часть чемпионата мира, который прошёл в Равенне.

Участвующие команды 
27 команд подтвердили своё участие в отборочном турнире:

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Команды прошедшие квалификацию

Ссылки 
 Результаты первого дня 
 Результаты второго дня 
 Результаты третьего дня 
 Результаты от 1/16 до 1/2 финалов 
 Результаты четвертьфиналов 
 Результаты полуфиналов 
 Матчи за 1 и 3 место 

Чемпионаты мира по пляжному футболу
Июль 2010 года
Пляжный футбол
Международные спортивные соревнования в Италии
Спортивные соревнования в области Венеция
Чемпионаты мира в 2010 году
Чемпионаты мира в Италии